Cet article recense les usages des termes pi, PI et pI.

Linguistique 
 Pi,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Pi,  de l'alphabet copte (majuscule , minuscule )
 Pi, kana japonais (Hiragana , katakana )
 Pi signifie « pin » en catalan (voir plus bas section Culture).

Codes et sigles 

Comme abréviation, code ou sigle :
 PI, Piauí, État du Brésil
 PI, propriété industrielle ou intellectuelle
 PI, poteau incendie (voir aussi BI : bouche incendie)
 PI, parti de l'Istiqlal, parti politique marocain
 PI, Parti indépendant (Uruguay), parti politique uruguayen centriste, d'orientation social-démocrate et social-chrétienne
 PI, Perimeter Institute, institut de recherche en physique du Canada
 PI, provider indépendant
 PI, « pour information »
 PI, Peloton d'intervention de la Gendarmerie française.
 pI, Point isoélectrique en Biochimie
 PI,  (« chercheur principal »), désigne dans le milieu de la recherche scientifique un chercheur détenteur d'un financement sur projet et coordonnateur des travaux associés.
 Pi, Profession intermédiaire

Culture

Bande dessinée 
 Pi, série de manhwa

Cinéma 
 Pi, film de Darren Aronofsky (1998)
 L'Odyssée de Pi, film d'Ang Lee (2012), adapté du roman L'Histoire de Pi de Yann Martel

Littérature 
 Pi, abréviation pour la Première épître de Pierre dans les références de passages de la Bible
 L'Histoire de Pi (), roman de Yann Martel (2001), et son personnage principal, Pi

Musique 
 Pi, famille de hautbois à anche double ou quadruple utilisés dans les musiques thaïlandaise, cambodgienne et laotienne
 π, chanson de l'album Aerial de l'auteur-compositrice-interprète britannique Kate Bush

Géographie 

En catalan le mot pi signifie « pin » est notamment associé à :
 Plaça del Pi, place de Barcelone, Espagne
 Le pi de les Tres Branques (« pin à trois branches »), arbre remarquable de Catalogne.
 Pi, nom catalan parfois utilisé en français de la commune française de Py (Pyrénées-Orientales)

 Xian de Pi, district du Sichuan en Chine
 Îles Pi, petites îles au nord de l'île Omega dans les îles Melchior, Antarctique

Personnalités 

 Maria Pi Ferrer (1884-1960),  universitaire et écrivaine catalane; 
 Carles Pi i Sunyer (1888-1971), ingénieur industriel et homme politique catalan;
  (1949-), juriste et maître de conférences catalan ;
 Hongyan Pi, joueuse de badminton française d'origine chinoise ;
 Jessy Pi, joueur de football français ;
 Jorge Pi (1984-), coureur cycliste argentin ;
 Meritxell Mateu i Pi, femme politique andorrane.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Pi, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

 La planète Pi est une exoplanète qui tourne autour de  en  environ.

Biologie 
 pI, point isoélectrique

Chimie 
 PI, sigle désignant un polyimide
 Pi, désignation du phosphate inorganique HPO42− en biochimie
 Liaison π, liaison chimique covalente

Économie 
 , abréviation du profit

Informatique 
 Pi, symbole du préfixe binaire pébi

Mathématiques 
 Pi, noté  , nombre égal au rapport de la circonférence sur le diamètre d'un cercle, de valeur approchée 
 (x), fonction de compte des nombres premiers, associant à un réel le nombre de nombres premiers qui lui sont inférieurs
 , opérateur représentant le produit
 , fonction porte
 (x), fonction gamma dont le décalage correspond à la factorielle
 n, ensembles dans le hiérarchie arithmétique
 Théorème Pi ou théorème de Vaschy-Buckingham en analyse dimensionnelle
 PI, point d'inflexion dans un tableau de variations
 Un pi-système est un ensemble de parties de  stable par intersection

Industrie 
 π, équipements sous pression transportables en conformité avec la réglementation européenne

Mesure 
 Pi, Pied anglais, notamment au Canada

Physique 
 Mésons π ou pions, particules de la famille des mésons ; il en existe 3 catégories : les pions +, 0 et −
  ou A, notation de la poussée d'Archimède

Autres 
 Raspberry Pi, un nano-ordinateur monocarte

Voir aussi 
 

Patronyme chinois
Patronyme hispanique
Code
Acronyme
Abréviation
Homonymie d'acronyme